Jefferson Public Library ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jefferson Public Library (Iowa), ID-Nr. 83004742
 Jefferson Public Library (Wisconsin), ID-Nr. 80000142